Лёвенру () — парк с прудом в таллинском районе Кристийне.

Границами парка служат улицы Мустамяэ теэ, Линну теэ, Алги и Ряэгу. Парк занимает площадь в 9 гектаров.

Вход в парк расположен со стороны Мустамяэ теэ. Рядом с входом находится одноимённый ресторан. В парк ведёт мостик через пруд.

Среди зелёных насаждений преобладают ольха чёрная и клён остролистный, встречаются также конский каштан обыкновенный, ива, ясень обыкновенный, красный дуб, рябина и другие виды деревьев и кустарников.

История 

Парк расположен на месте бывшей мызы вице-губернатора Эстляндии Фридриха фон Лёвена (1654—1744), к которому участок перешёл после Северной войны. Место стало зоной отдыха в середине XIX века, до того здесь располагались различные производства.

В 1886 году усадьба и несколько хозяйственных построек сгорели в пожаре.
Участок подвергся перепланировке, усадьба была восстановлена, были вырыты пруды для разведения рыбы. Рыбное хозяйство сохранялось до 1957 года. Впоследствии в парке находился дворец пионеров (сегодня — центр досуга Kullo).

Современная планировка восходит к рубежу XIX—XX веков, тогда же были высажены деревья в центре парка. В 2005—2007 годах зелёные насаждения были обновлены, в 2008 году в северной части построена обширная детская игровая площадка и установлены уличные тренажёры.

Установленная позади мостика статуя льва привезена из Германии в XIX веке, когда-то была парной — вторая статуя не сохранилась.

Литература 
 Hõrnaste riik ja mäerõigaste väljad. Päevaleht, 7. juuni 1939, nr. 152, lk. 6

Примечания 

Парки Таллина